Эдсон Эли Монтаньо Ангуло (; родился 15 марта 1991 года, Гуаякиль, Эквадор) — эквадорский футболист, нападающий клуба «Оренсе» (Мачала). Выступал за сборную Эквадора.

Клубная карьера 
Монтаньо начал карьеру в клубе «Эль Насьональ». 13 сентября 2009 года в матче против «ЛДУ Портевьехо» он дебютировал за команду в эквадорской Серии А. 20 сентября в поединке против ЭСПОЛИ Эдсон забил свой первый гол за клуб. Летом 2010 года Монатаньо перешёл в бельгийский «Гент». 25 сентября в поединке против «Сент-Трюйдена» он дебютировал в Жюпиле лиге. Из-за высокой конкуренции ему пришлось вскоре вернуться на родину. Новым клубом Эдсона стала «Барселона» из Гуаякиль, в составе которой выиграл чемпионат. В начале 2013 года Монтаньо на правах аренды вернулся в родной «Эль Насьональ».

Международная карьера 
26 марта 2011 года в товарищеском матче против сборной Колумбии Эдсон дебютировал за сборную Эквадора. В том же году в составе национальной команды Монтаньо принял участие в Кубке Америки. На турнире он сыграл в поединках против сборных Венесуэлы и Бразилии.

Достижения 
Командные

 «Барселона» Гуаякиль
  Чемпионат Эквадора по футболу — 2012

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Эль Насьональ»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед Джетс»
Игроки ФК «Клан Хувениль»
Игроки ФК «Аукас»
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «Атлетико Сармьенто»